Blocksdorf steht für:

Geografie:
 einen Ortsteil der Gemeinde Langwedel in Schleswig-Holstein

Personen:
 Helga Blocksdorf (* 1974), deutsche Architektin
 Helmut Blocksdorf (* 1927), deutscher Sachbuchautor
 Melanie Blocksdorf (* 1976), deutsche Schauspielerin